Zoete ist der Familienname folgender Personen:

 Beryl de Zoete (1879–1962), englische Balletttänzerin und Orientalistin
 Mylène de Zoete (* 1999), niederländische Radsportlerin 
 Piet de Zoete (* 1943), niederländischer Fußballspieler
Willem de Zoete (1565–1637), niederländischer Admiral